Ольхо́нский райо́н — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.

Административный центр — село Еланцы.

География 
Площадь территории района — 15,9 тыс. км². Расположен в юго-восточной части Иркутской области и примыкает к западному берегу озера Байкал, в его центральной части, занимая северную половину Приморского хребта, предбайкальскую низменность и остров Ольхон. Граничит: на северо-западе — с Качугским, на западе — с Баяндаевским и Эхирит-Булагатским, на юго-западе — с Иркутским районами области. На северо-востоке по суше, на востоке, юго-востоке и юге по акватории Байкала граничит с Республикой Бурятия

 Климат
Климат умеренно континентальный. Продолжительность вегетационного периода в пределах 138 дней. Самый тёплый месяц — июль, холодный — январь. Глубина снежного покрова достигает 30 см. Господствующими ветрами являются северное и северо-восточное направления со средней скоростью 5,4 м/сек, иногда достигающие скорости урагана — до 20-30 м/сек.

 Гидрография
Вся территория района с юго-запада, востока и северо-востока проходит вдоль побережья озера Байкал с впадающими в него реками Бугульдейкой, Ангой, Сармой и другими.

История 
Ольхонский район образован в Восточно-Сибирском крае РСФСР решением ВЦИК от 11 февраля 1935 года и постановлением Президиума Восточно-Сибирского Крайисполкома от 15 февраля 1935 года.

Население 

 Национальный состав
На 1 января 2001 года население составляло 8,93 тыс. человек. Национальный состав: буряты — 4959 (54,5 %), русские — 4031 (44,3 %).
 Конфессиональный состав
Шаманизм (буряты) — 2906 (неофициальные данные), православие (русские) — 50 (данные церкви).

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 6 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В июне 2014 года статус Хужирского МО был сменён с городского поселения на сельское.

Населённые пункты 
В Ольхонском районе 41 населённый пункт.

В 2014 году рабочий посёлок Хужир был отнесён к сельским населённым пунктам как посёлок.

Экономика 
В последнее время в районе начался развиваться туризм, связанный с озером Байкал. Каждое лето в Ольхонский район приезжает до 60 тысяч отдыхающих.

Социальная сфера 
В районе имеется 15 клубных учреждений, 16 библиотек, 2 краеведческих музея, 2 детские музыкальные школы, 1 киноконцертный зал «Ольхон».

Здравоохранение района представлено центральной районной больницей, пятью фельдшерско-акушерскими пунктами (в деревнях Анге, Тонте, Нарин-Кунте, Тыргане, Таловке), Хужирской участковой больницей, Онгуренской участковой больницей и Бугульдейской врачебной амбулаторией.

Археология 
В Ольхонском районе к эпохе неолита (8—6 тыс. лет назад) относятся археологические памятники: Крестовая пристань, Онгурены 1 (Рыбпром). Ядор 2 на мысе Ядор относится к раннему бронзовому веку (5—3,5 тыс. лет назад). Объект получил название. У озера Ехэ-Нур находятся археологические памятники раннего железного века: Сухой Онгурен, Хадай 2, Ехэ-Нур-2, Ехэ-Нур-3. Самая древняя стоянка в Ольхонском районе эпохи мезолита.

Примечания

Ссылки 
 Ольхонский район на сайте Прибайкалья 
 Муниципальное образование Ольхонский район
 Администрация района